M113 ou M-113 peut renvoyer à :
 M113, un véhicule de transport de troupes américain ;
 M-113, une planète appartenant à l'univers de fiction de Star Trek ;
 Créature M-113, un être de fiction de la planète M-113 ;
 Moteur M 113 Mercedes-Benz, un moteur thermique automobile.